Lazzeri ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Lazzeri (1903–1946), US-amerikanischer Baseballspieler
 Valerio Lazzeri (* 1963), Schweizer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof im Bistum Lugano (ernannt)